Der Davis Cup 1951 war die 40. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Der Bewerb wurde in zwei Kontinentalzonen, der Europa- und der Amerikazone, ausgetragen. Die Sieger der beiden Zonen spielten ein Playoff um den Finaleinzug. 

Im Kontinentalplayoff setzten sich die USA gegen Schweden klar mit 5:0 durch, scheiterten jedoch im anschließenden vom 26. bis 28. Dezember stattfindenden Finale an Titelverteidiger Australien mit 2:3. Es war der bisher neunte Titel Australiens.

Teilnehmer 
Inklusive des Titelverteidigers nahmen 27 Länder an dem Bewerb teil. Die folgenden Mannschaften spielten dabei um ein Finalticket gegen den Titelverteidiger.

Europazone

Amerikazone

Das Turnier 
In den folgenden Darstellungen ist der Gastgeber einer jeweiligen Partie kursiv, sowie der Sieger fett gedruckt. Spiele ohne markiertem Gastgeber fanden auf neutralem Boden statt.

Europazone

Amerikazone

Playoff 
Im Playoff zwischen den beiden Siegern der Kontinentalzonen siegten die USA über Schweden. Die Skandinavier konnten dabei lediglich einen einzigen Satz für sich entscheiden.

Finale 
Im Finale zwischen Titelverteidiger Australien und den USA konnte sich Australien mit 3:2 durchsetzen. Es war das achte Endspiel der USA gegen Australien in Serie. Australien gewann den bisher neunten Titel.

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

Einzelnachweise 

1951
Tennisturnier 1951